Матч за звание чемпиона мира по шашкам между американским мастером Вильямом Борегаром и нидерландским мастером Бенедиктом Шпрингером состоялся с 14 по 24 октября 1923 года в Монреале (Канада).

Матч состоял из десяти партий, пять из которых игрались на 144-клеточной доске по правилам канадских шашек, а пять — на 100-клеточной доске по правилам международных или, как тогда их называли, французских шашек. «Стоклеточная» часть матча закончилось вничью со счётом +1-1=3, а в «канадской» — уверенную победу со счётом +3-0=2 одержал Борегар, который был провозглашён чемпионом мира. Европейские шашечные федерации чемпионский статус матча не признали, а на американском континенте от него начали вести отсчёт соревнованиям на первенство мира по канадским шашкам. Матч был организован газетами «La Patrie» и «La Presse».

Предыстория матча 
Вильям Борегар к моменту проведения матча был общепризнанным чемпионом американского континента по канадским шашкам. Шпрингер же организаторами матча был заявлен в качестве чемпиона Европы по стоклеточным шашкам. Хотя формально Шпрингер и не был обладателем этого титула, но определённые основания у организаторов для такого заявления были. В декабре 1922 — январе 1923 года Шпрингер занял первое место в турнире в Амстердаме («Гран При Голландии») впереди многих ведущих нидерландских мастеров, включая чемпиона Нидерландов Йохана Воса, а сразу же после турнира в январе 1923 года он выиграл со счётом +2-0=7 матч у чемпиона Франции Мариуса Фабра. При этом завоевавший в 1912 году звание чемпиона мира Герман Гогланд в последнее время выступал неудачно и не демонстрировал в соревнованиях превосходство над другими ведущими европейскими игроками.

Ход матча 
 14 октября 1923 года первая партия (144-клеточная доска) Шпрингер (белые) — Борегар (чёрные) — 1:1
 15 октября 1923 года вторая партия (100-клеточная доска) Борегар (белые) — Шпрингер (чёрные) — 1:1
 16 октября 1923 года третья партия (144-клеточная доска) Борегар (белые) — Шпрингер (чёрные) — 2:0
 17 октября 1923 года четвёртая партия (100-клеточная доска) Шпрингер (белые) — Борегар (чёрные) — 1:1
 18 октября 1923 года пятая партия (144-клеточная доска) Шпрингер (белые) — Борегар (чёрные) — 0:2
 19 октября 1923 года шестая партия (100-клеточная доска) Борегар (белые) — Шпрингер (чёрные) — 2:0
 21 октября 1923 года седьмая партия (144-клеточная доска) Борегар (белые) — Шпрингер (чёрные) — 1:1
 22 октября 1923 года восьмая партия (100-клеточная доска) Шпрингер (белые) — Борегар (чёрные) — 2:0
 23 октября 1923 года девятая партия (144-клеточная доска) Шпрингер (белые) — Борегар (чёрные) — 0:2
 24 октября 1923 года десятая партия (100-клеточная доска) Борегар (белые) — Шпрингер (чёрные) — 1:1

Литература 
 Le Jeu de Dames. — 1923. — № 36, 37, 38
 Р. Келлер Бен Шпрингер // 64. Еженедельное приложение к газете «Советский спорт». — № 29(368) — 18-24 июля 1975 г. — С. 12
 Феликс Беркович. На все шашки мастер // Шашки — № 1-6 — 1992 г. — С. 20—21

Примечания

Ссылки 
 Championnat du Monde 1923 (1923) — партии 100-клеточной части матча на сайте e-dama.net

Чемпионаты мира по международным шашкам
Соревнования по международным шашкам
Соревнования по канадским шашкам
1923 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Монреале
Октябрь 1923 года
1920-е годы в Канаде
Шашки в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира в 1923 году